Cognome tedesco. È associato alle figure dei cinque fratelli Schlagintweit:

 Hermann Schlagintweit (1826-1882) - naturalista ed esploratore
 Adolf Schlagintweit (1829-1857) - botanico ed esploratore
 Eduard Schlagintweit (1832-1866) - militare e storico
 Robert Schlagintweit (1833-1885) - esploratore e docente universitario
 Emil Schlagintweit (1835-1904) - tibetologo e linguista